Toponímia:
 Medina, ciutat santa de l'islam de la regió d'Hijaz a l'Aràbia Saudita i capital de la província homònima
 Médina, ciutat vella de Tunis
 Medina (Dakota del Nord)
 Medina (Minnesota)
 Medina (Nova York)
 Medina (Ohio)
 Medina (Tennessee)
 Medina (Texas)
 Medina (Washington)
 Medina de Pomar, municipi de la província de Burgos (Castella i Lleó)
 Medina de las Torres, municipi de la província de Badajoz (Extremadura)
 Medina de Sussa, delegació de Tunísia a la governació de Sussa
 Medina del Campo, poble espanyol d'origen preromà, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (província de Valladolid)
 Medina de Rioseco, municipi de la província de Valladolid (Castella i Lleó)
 Medina-Sidonia, localitat de la província de Cadis, Andalusia, Espanya
 Ducat de Medina-Sidonia, títol nobiliari hereditari del Regne d'Espanya
 Gabès Médina, delegació de Tunísia a la governació de Gabès
 Sfax Médina, delegació de Tunísia a la governació de Sfax
 Sousse Médina, delegació de Tunísia a la governació de Sussa
 Tierra de Medina, comarca de la província de Valladolid cap comarcal és Medina del Campo
 Biografies:
 Prenom: Medina (cantant) (1982, Århus), cantant, ballarina i compositora danesa de dance, hip hop i R&B 
 Cognom:
 Alexandre Jesús Medina Reobasco (Salto, 1978), futbolista uruguaià, que ocupa la posició de davanter 
 Alonso Medina
 Anabel Medina (Torrent, 1982), tennista valenciana
 Ángel Pedro Medina Ruiz (Madrid, 1967), futbolista espanyol, que ocupava plaça de migcampista 
 Antonio Medina García (Barcelona, 1919 - 2003), jugador d'escacs i àrbitre internacional
 Diego Medina (Montoro, 1866 - ? 1942), advocat i jutge espanyol, president del Tribunal Suprem
 Enrique Medina Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1967), futbolista canari que ocupava la posició de defensa 
 Francisco Medina Luna (Reus, 1981), futbolista català
 Gil de Medina, escultor del segle XVI
 Isabel Medina, diversos personatges 
 Juan María Medina Ayllón (Villanueva de la Reina, 1943), escultor espanyol 
 Lina Medina (Ticrapo, Regió de Huancavelica, Perú), mare més jove 
 Luis Medina Cantalejo (Sevilla, 1964), àrbitre de futbol espanyol
 Magaly Medina (Huacho, Perú, 31 de març del 1963), presentadora de televisió i ràdio peruana
Quique Medina (Attendorn, 1974), futbolista valencià nascut a Alemanya Ocupava la posició de defensa
 Raúl Medina Zamora (Arganda del Rey, 1983), futbolista espanyol que ocupà la posició de migcampista
 Vicente Medina, poeta i dramaturg murcià
 Esport:
 Union Sportive de la Medina d'Annaba, club de futbol algerià de la ciutat d'Annaba
 Union Sportive de la Médina d'Alger, club de futbol algerià de la ciutat d'Alger
 Union Sportive de la Médina d'El Harrach, club de futbol algerià de la ciutat d'Alger